Аль-Укайла, Эль-Укейла ( - «Умненькая») — многозначный арабский топоним, этимология связана с именем Акила.
 Аль-Укайла — минтака провинции Эль-Ахмади (Кувейт).
 Эль-Укайла (Эль-Агейла) — населённый пункт в Ливии.